Wiktor Manakow (1960–2019)
 Wiktor Manakow (ur. 1992)